Tenisový turnaj ATP MercedesCup 2012 se konal ve dnech 7. až 15. července v německém Stuttgartu na otevřených antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli do druhého kola volný los.
  'Janko Tipsarević (vítěz)
  Juan Mónaco (finále)
  Bernard Tomic (2. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Tommy Haas (2. kolo)

Jiné způsoby účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže
  Dustin Brown
  Tommy Haas
  Robert Kern

Následující hráči se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace:
  Igor Andrejev
  Pavol Červenák
  Martin Fischer
  Julian Reister

Odhlášení 
z dvouhry
  Julien Benneteau
  Philipp Petzschner

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= N Davyděnko
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=67
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= D Brown
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=79

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Paire
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= E Schwank
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G García-López
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8/WC
| RD1-team09= T Haas
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= I Andrejev
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Stachovskij
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= P Červenák
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= F Cipolla
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Kamke
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= D Brown
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Paire
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= G García-López
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= P Andújar
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=1

| RD2-seed05=8/WC
| RD2-team05= T Haas
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= P Červenák
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Kamke
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= J Mónaco
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= D Brown
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= G García-López
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= P Červenák
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= J Mónaco
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= J Mónaco
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3='7
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Dustin Brown /  Christopher Kas (čtvrtfinále)
  Michael Kohlmann /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Michal Mertiňák /  André Sá ''(finále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2012